-{I}- „Б” Разред Београдског лоптачког подсавеза у сезони 1935/36. бројао је 10 клубова.Виши степен такмичења је -{I}-  „А” Разред , нижи ранг -{II}- Разред Београдског лоптачког подсавеза.
 У Београдском лоптачком подсавезу било је 57 клуба:
 Први „А” разред10
 Први „Б” разред 10
 Други разред20
 Трећи разред17

Занимљивости у сезони 1935/36. годину

 Ниједна утакмица није завршена без голова.
 Девет утакмица није одиграно и регистроване су са (3:0) „Парфофер”
 Најбоља навала:Најслабија навала:
 Чукарички, Београд 59 голаПупин, Београд 12 гола
 Најбоља одбрана:Најслабија одбрана:
 Чукарички, Београд 21 голаПупин, Београд 68 гола

За сезону 1936/37.

Прешао у -{I}- „А” Разред Београдског лоптачког подсавеза.
Чукарички, Београд
Прешли у -{I}- „Б” Разред Београдског лоптачког подсавеза.
Електрична централа, Београд из -{II}- Разреда групе „Драва”
Славија, Београд из -{I}- „А” Разред

Клубови 									
									
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 49%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|									
									
|- style="background:#FFFFFF;"									
|style="text-align: center" |1. БалканБеоград
									
|style="text-align: center" |2. Руски СКБеоград
									
|style="text-align: center" |3. СпартаБеоград
									
|style="text-align: center" |4. УскокБеоград									

|style="text-align: center"|5. ПалилулацБеоград									

|- style="background:#FFFFFF;"								
|style="text-align: center" |6. БрђанинБеоград
									
|style="text-align: center" |7. Српски мачБеоград

|style="text-align: center"|8. ЧукаричкиБеоград

|style="text-align: center"|9. ПупинБеоград

|style="text-align: center"|10. ДушановацБеоград

|}

Резултати							

{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"|  18. августа 1935. 
|-
|style="width:20em;"|Руски СК — Душановац||style="text-align:center; width:2em;"| 7:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Пупин ||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Палилулац — Брђанин||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Ускок||style="text-align:center;"| 4:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 25. августа 1935. 
|-
|Ускок — Брђанин||style="text-align:center;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Српски Мач||style="text-align:center;"| 6:2
|-					
|Пупин — Чукарички||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Спарта||style="text-align:center;"| 5:1
|-					
|Душановац — Палилулац||style="text-align:center;"| 4:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 1. септембра 1935. 	
|-
|Српски Мач — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Балкан||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Душановац — Брђанин||style="text-align:center;"| 0:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Чукарички||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Пупин — Ускок||style="text-align:center;"| 1:4
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 8. септембра 1935. 	
|-
|Спарта — Пупин||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Душановац — Ускок||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Брђанин — Српски Мач||style="text-align:center;"| 0:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |15. септембра 1935.	
|-
|Душановац — Српски Мач||style="text-align:center;"|4:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Ускок||style="text-align:center;"|0:3
|-					
|Чукарички — Палилулац||style="text-align:center;"|2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Брђанин||style="text-align:center;"|7:0
|-					
|Руски СК — Пупин||style="text-align:center;"| 11:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |22. септембра 1935.	
|-
|Пупин — Палилулац||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Српски Мач||style="text-align:center;"| 1:0
|-					
|Руски СК — Спарта||style="text-align:center;"| 4:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Брђанин||style="text-align:center;"| 8:1
|-					
|Балкан — Душановац||style="text-align:center;"| 2:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |29. септембра 1935.
|-
|Руски СК — Ускок||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Душановац||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Балкан — Српски Мач||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Пупин ||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Палилулац — Спарта||style="text-align:center;"| 4:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |13. октобра 1935.	
|-
|Српски Мач — Пупин ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:2
|-					
|Ускок — Палилулац ||style="text-align:center;"| 4:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Чукарички||style="text-align:center;"| 1:4
|-					
|Спарта — Душановац ||style="text-align:center;"| 3:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |20. октобра 1935.	
|-
|Душановац — Пупин ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Спарта||style="text-align:center;"| 4:3
|-					
|Балкан — Ускок||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |27. октобра 1935.	
|-
|Српски Мач — Чукарички||style="text-align:center;"| 1:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Палилулац ||style="text-align:center;"| 1:2
|-					
|Спарта — Брђанин||style="text-align:center;"| 5:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |3. новембра 1935.	
|-
|Палилулац — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:1
|}

| style="width:35px;"| 	
| valign="top"|
{|
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="width:21.2em; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"| П Р О Л Е Ћ Е
|}
			
{| cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |   29. марта 1936. 
|-
|style="width:20em;"|Ускок — Руски СК||style="text-align:center; width:2em;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Српски Мач||style="text-align:center;"| 3:2
|-
|Брђанин — Спарта||style="text-align:center;"| 1:3
|- bgcolor= C0FFC0					
|Чукарички — Балкан||style="text-align:center;"| 6:2
|-
|Пупин — Душановац||style="text-align:center;"| 2:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 19. априла 1936. 
|-
|Пупин — Брђанин||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Руски СК (поништено! )||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Ускок — Балкан||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Српски Мач||style="text-align:center;"| 5:0
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 26. априла 1936. 	
|-
|Ускок — Чукарички||style="text-align:center;"| 1:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Пупин — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:3
|-					
|Српски Мач — Душановац||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Балкан||style="text-align:center;"| 1:2
|-					
|Брђанин — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 3. маја 1936. 	
|-
|Руски СК — Палилулац||style="text-align:center;"| 6:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Спарта||style="text-align:center;"| 2:2
|-					
|Душановац — Чукарички||style="text-align:center;"| 1:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Брђанин||style="text-align:center;"| 3:1
|-					
|Пупин — Балкан||style="text-align:center;"| 2:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 10. маја 1936. 	
|-
|Ускок — Пупин||style="text-align:center;"| 4:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Чукарички — Спарта||style="text-align:center;"| 4:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Балкан||style="text-align:center;"| 3:1
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |17. маја 1936.	
|-
|Душановац — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Ускок||style="text-align:center;"| 1:0
|-					
|Пупин — Спарта||style="text-align:center;"| 0:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Чукарички||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Српски Мач — Балкан||style="text-align:center;"| 2:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |24. маја 1936.	
|-
|Српски Мач — Ускок||style="text-align:center;"| 2:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Брђанин||style="text-align:center;"| 1:0
|-					
|Чукарички — Пупин||style="text-align:center;"| 6:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Душановац — Балкан||style="text-align:center;"| 3:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |14. јуна 1936.
|-
|Палилулац — Пупин||style="text-align:center;"| 8:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Балкан||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
|Руски СК — Чукарички||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Српски Мач||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Ускок — Душановац||style="text-align:center;"| 2:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |21. јуна 1936.	
|-
|Душановац — Спарта||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Ускок||style="text-align:center;"| 1:0
|-					
|Пупин — Српски Мач ||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Чукарички ||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Балкан — Руски СК (поништено!)||style="text-align:center;"| 4:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |28. јуна 1936.
|-
|Палилулац — Душановац ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Руски СК (нова!)||style="text-align:center;"| 1:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |5. јула 1936.	
|-
|Брђанин — Душановац||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |12. јула 1936.	
|-
|Балкан — Руски СК (нова!)||style="text-align:center;"| 0:3
|}				
	
|}

{| align=left cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"									
!align="right" style="width:1em;"|#!! style="text-align: left" | Екипе Домаћини!!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|					
									
|- 									
|align="right"|1.|| style="text-align: left" | Балкан, Београд 									
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #C0FFC0;"|5:1||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #FFE4E1;"|1:2
|style="background: #C0FFC0;"|7:0||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0
									
|-!
|align="right"|2.|| style="text-align: left"| Руски СК, Београд			
|style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|4:1||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;"|6:1
|style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #C0FFC0;"|6:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |11:1||style="background: #C0FFC0;" |7:1		
  									
|-									
|align="right"|3.|| style="text-align: left" | Спарта, Београд 									
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:3
|style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0			
									
|-!
|align="right"|4.|| style="text-align: left" | Ускок, Београд
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1
  									
|-									
|align="right"|5.|| style="text-align: left" | Палилулац, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |8:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0
 									
|-!
|align="right"|6.|| style="text-align: left" | Брђанин, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0
									
|-!
|align="right"|7.|| style="text-align: left" | Српски мач, Београд 									
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1	
									
|-!
|align="right"|8.|| style="text-align: left" | Чукарички, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |6:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |8:1||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0

|-!
|align="right"|9.|| style="text-align: left" | Пупин, Београд 									
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |0:3
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2

|-! 									
|align="right"|10.|| style="text-align: left" | Душановац, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX								
|}									

{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 									
|| ||  || 
|}

Статистика

Табела 									
									
{| align=left colspan=2 style="width:36em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|- bgcolor= #dcdbd6  align=center									
|align=right bgcolor= #dcdbd6 style="width:1em;"|									
| align=left style="width:11em;"| Клуб									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|align=center style="width:2em;"|	
|style="width:2em;"|									
|- align=center bgcolor=#C0FFC0
|align=right||| align=left | Чукарички, Београд||18||14||2||2||59||21||2,810||
|- align=center
|align=right|2.|| align=left | Руски СК, Београд||18||10||5||3||58||24||2,417||25
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9
|align=right|3.|| align=left | Палилулац, Београд||18||11||2||5||39||29||1,345||24
|- align=center
|align=right|4.|| align=left | Ускок, Београд||18||9||2||7||33||24||1,375||20
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|5.|| align=left | Балкан, Београд||18||7||3||8||34||34||1,000||17
|- align=center
|align=right|6.|| align=left | Српски мач, Београд||18||7||3||8||34||36||0,944||17
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|7.|| align=left | Спарта, Београд||18||6||4||8||37||35||1,057||16
|-  align=center
|align=right|8.|| align=left | Брђанин, Београд||18||7||2||9||21||37||0,568||16
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|9.|| align=left | Душановац, Београд||18||4||3||11||24||43||0,558||11
|- bgcolor=#FFE4E1  align=center
|align=right||| align=left | Пупин, Београд||18||1||2||15||12||68||0,176||
|-  align=center bgcolor=#f9f9f9
| colspan="10"|									
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 									
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941									
 exyufudbal									
									
 Списак фудбалских клубова у Србији									
									
Фудбал у 1935.									
Фудбал у 1936.
Фудбал у Београду